Heiligenberg (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Heiligenberg (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin
Heiligenberg (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Graafschap Heiligenberg, een historisch gebied rond Heiligenberg in Baden-Württemberg 
Heiligenberg (landgoed), een landgoed in de Nederlandse gemeente Leusden

Zie ook
Heiligenbergerbeek, een beek bij Amersfoort